Nicholas Jonas steht für:

 Nicholas Jerry Jonas, eigentlicher Name von Nick Jonas (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Songwriter
 Nicholas Jonas (Album), Album von Nick Jonas